Генна́дий Ря́бов:
 Рябов, Геннадий Алексеевич (1929—2022) — советский и российский анестезиолог-реаниматолог, академик АМН СССР (1988) и РАН (2013).
 Рябов, Геннадий Георгиевич (1936—2020) — советский и российский прикладной математик, член-корреспондент АН СССР (1984).
 Рябов, Геннадий Петрович (род. 1944) — российский лингвист, ректор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (1988—2009), профессор ВШЭ.